Der Wahlkreis Wesermarsch ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Von 1982 bis 2003 umfasste er nur einen Teil des Landkreises Wesermarsch, seit 2008 umfasst er ihn komplett. Zur Landtagswahl 2013 wurde auch die Gemeinde Rastede aus dem Landkreis Ammerland dem Wahlkreis Wesermarsch zugeschlagen, die bis dahin zum Wahlkreis Ammerland gehörte.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Wesermarsch sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Karin Logemann (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Björn Thümler (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 71.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Wesermarsch sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Karin Logemann (SPD). Über die Landesliste zogen zusätzlich Björn Thümler (CDU),  Dragos Pancescu (GRÜNE) und Horst Kortlang (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 71.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Logemann, Karin" | Karin Logemann
| 42,8
| 40,3
|-
| CDU
| data-sort-value="Thümler, Björn" | Björn Thümler
| 37,0
| 31,5
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Pancescu, Dragos" | Dragos Pancescu
| 6,4
| 8,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Kortlang, Horst" | Horst Kortlang
| 7,1
| 8,2
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Coldewey, Gerd" | Gerd Coldewey
| 4,8
| 4,3
|-
| AfD
| -
| -
| 5,2
|-
| BGE
| -
| -
| 0,1
|-
| DM
| -
| -
| 0,1
|-
| FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Samtleben, Wilfried" | Wilfried Samtleben
| 1,7
| 0,4
|-
| LKR
| -
| -
| 0,0
|-
| ÖDP
| -
| -
| 0,1
|-
| Die PARTEI
| -
| -
| 0,5
|-
| Tierschutzpartei
| -
| -
| 0,8
|-
| PIRATEN
| -
| -
| 0,1
|-
| V-Partei³
| -
| -
| 0,1
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Wesermarsch elf Parteien an. Davon hatten fünf Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Björn Thümler (CDU). Über die Landesliste zogen zusätzlich Ina Korter (Bündnis 90/Die Grünen) und Horst Kortlang (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein, als Nachrückerin 2014 auch Karin Logemann (SPD).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Thümler, Björn" | Björn Thümler
| 42,2
| 34,5
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Logemann, Karin" | Karin Logemann
| 37,6
| 34,9
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Korter, Ina" | Ina Korter
| 12,2
| 12,8
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Kortlang, Horst" | Horst Kortlang
| 4,5
| 11,0
|-
| data-sort-value="05" | DIE LINKE.
| data-sort-value="Bartsch, Thomas" | Thomas Bartsch
| 3,5
| 3,0
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| -
| -
| 1,8
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| -
| -
| 0,8
|-
| data-sort-value="14" | NPD
| -
| -
| 0,8
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen
| -
| -
| 0,3
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP
| -
| -
| 0,1
|-
| data-sort-value="16" | PBC
| -
| -
| 0,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Wesermarsch fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Björn Thümler (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Thümler, Björn" | Björn Thümler
| 45,6
| 41,2
|-
| SPD
| data-sort-value="Mohrschland" | Hermann Mohrschladt
| 32,1
| 33,9
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Coldewey" | Gerd Coldewey
| 7,6
| 7,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Kortlang, Horst" | Horst Kortlang
| 5,7
| 7,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Korter, Ina" | Ina Korter
| 8,8
| 6,9
|-
| NPD
|
|
| 1,1
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,7 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Wesermarsch)